A 2009-es francia nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 17-én. Az egyes kategóriák versenye változatos időjárási körülmények között zajlott. A 125-ösök még teljesen vizes pályán versenyeztek. A negyedlitereseknél már ugyan száradt a pálya, de még nem lehetett motort cserélni. A MotoGP-ben ezt már meg lehetett húzni, más kérdés, hogy Valentino Rossi ezt például túl korán tette, elesett, majd végül, más dolgoknak is köszönhetően, két kör hátránnyal az utolsó helyen ért célba. A versenyt végül Jorge Lorenzo nyerte a meglepetésember Marco Melandri és Dani Pedrosa előtt. Melandri ezzel két év után először tudott dobogóra állni, Lorenzo pedig győzelmével 1 ponttal átvette a vezetést összetettben.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Motorversenyzés Franciaországban
Francia